A női 400 méteres vegyesúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 31-én rendezték meg. Egy napon voltak a selejtezők és a döntő.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Selejtezők

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtezők
Döntő

NV400